Le Souffre-douleur (), nouvelle d'Agatha Christie publié en 1926 mettant en scène le détective Hercule Poirot, précédemment titrée Le Retour d'Hercule Poirot
 Le Souffre-douleur (), film réalisé par Steve Miner sorti en 1996, avec Rick Moranis et Tom Arnold